Le nom de Bataille de Montaigu peut désigner :

Révolution française 

Pendant les Guerres de Vendée, à Montaigu (Vendée) :

 Bataille de Montaigu (16 septembre 1793)
 Bataille de Montaigu (21 septembre 1793)
 Bataille de Montaigu (1799)